

Дроздовка — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Дроздовка — село, Ковровський район, Владимирська область